La Cercanías di Santander (in spagnolo Cercanías Santander) è una linea ferroviaria suburbana (Cercanías) che serve la città spagnola di Santander.

Rete 
È in esercizio un'unica linea:
 C-1 Santander - Reinosa

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Trasporti a Santander
Santander